Vineyard Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Vineyard Township (Arkansas)
 Vineyard Township (Missouri)